James Martin (1933 - 24 de junio de 2013) fue consultor de Tecnología de Información y escritor británico. Martin fue nominado para un premio Pulitzer por su libro The Wired Society: A Challenge for Tomorrow (1977).

Publicaciones 
Martin escribió más de cien libros muchos de los cuales fueron éxitos de ventas en la industria de tecnología de la información. Una selección:

 1965. Programming real-time computer systems. 
 1967. Design of real-time computer systems.
 1969. Telecommunications and the computer.
 1971. Future developments in telecommunications
 1972. Introduction to teleprocessing.
 1972. Systems analysis for data transmission.
 1973. Design of man-computer dialogues.
 1973. Security, accuracy, and privacy in computer systems.
 1978. Wired society.
 1981. End-user's guide to data base.
 1980. Managing the data base environment 
 1981. Information engineering.
 1982. Viewdata and the information society. 
 1983. Software maintenance : the problem and its solutions. With Carma McClure.
 1984. Recommended diagramming standards for analysts and programmers : a basis for automation 
 1985. Diagramming techniques for analysts and programmers. With Carma McClure. 
 1985. Fourth-generation languages.
 1985. System design from provably correct constructs : the beginnings of true software engineering.
 1986. Wired world : towards a greater understanding of the world information economy. With Simon Grant and the Atwater Institute.
 1988. Structured techniques : the basis for CASE
 1989. Strategic information planning methodologies.
 1992. Object-oriented analysis and design.
 2000. After the Internet: Alien Intelligence.
 2006. The Meaning of the 21st Century.

Referencias

Enlaces externos
Michael Douglas narrates Martin documentary on 21st century challenges
James Martin Personal Website
The Oxford Martin School (formerly The James Martin 21st Century School)
Institute for Science, Innovation and Society
Webcast about his vision for the 21st century

Empleados de IBM
Fallecidos por ahogamiento